Saqqez kan syfta på följande platser:

Iran 

 Saqqez, ort, Kurdistan, 
 Saqqez (shahrestan), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar